Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1936 s-au desfășurat în perioada 7 - 14 august 1936, la Berlin, Germania. Au fost 23 de echipe masculine, în care au concurat 199 de sportivi, din 21 de țări.

Medaliați

Faza eliminatorie 

</onlyinclude>

Baschet
1936